Бу́да — деревня в Угранском районе Смоленской области России. Входит в состав Всходского сельского поселения. До 2017 года входила в состав Захарьевского сельского поселения.

Население — 1 житель (2007 год).

Расположена в восточной части области в 36 км к западу от села Угра, в 7 км к северу от реки Угры.

История 
Деревня возникла во второй половине XVII — начале XVIII веков.. Название произошло от слова Буда — в прошлом предприятие по производству поташа, расположенное в лесу.

Примечания 

Населённые пункты Угранского района